Neue Mitte steht für:
 Verschiedene städtische Neubauprojekte 
 Neue Mitte Altona
 Neue Mitte Fürth, Einkaufs- und Geschäftskomplex zwischen Fürther Freiheit und Hallstraße
 Neue Mitte Höchst, das Turmhaus im Industriepark Höchst
 Neue Mitte Jena, ein 2004 eröffnetes Einkaufszentrum im Turmsockel des ehemaligen Universitäts-Turms Jentower
 Neue Mitte Oberhausen 
 Neue Mitte Passau
 Neue Mitte Ulm, siehe Ulm#Bauwerke

 Neue Mitte (Roman), Roman von Jochen Schimmang (2011)
 Neue Mitte (Soziologie), eine Bezeichnung einer neuen breiten Mittelschicht

Siehe auch:
 Politische Mitte, einen Standpunkt im politischen Spektrum